Ingerophrynus  — род бесхвостых земноводных, обитающих в Азии. Род был создан после крупной таксономической ревизии лягушек в 2006 году — десять видов ранее входили в состав рода жаб.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 3 до 7 см. Наблюдается половой диморфизм: самки крупнее самцов. Особенностью этих жаб являются развитые костяные выросты на туловище или голове. Вдоль тела тянутся своеобразные гребни (собственно, виды различают именно по высоте и количеству таких гребней). Окрашены преимущественно в тёмные цвета: коричневые, бурые, тёмно-серые.

Образ жизни 
Населяют тропические и субтропические влажные леса вдоль водоёмов. Встречаются в горах на высоте до 1500 м над уровнем моря. Активны ночью, питаются беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие земноводные.

Распространение 
Обитают в южном Китае и Юго-Восточной Азии.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 12 видов:

Галерея

Примечания

Литература 
 Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006 : The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History, p. 1-371.
 

Жабы